Interlaken — comuna da Suíça
Interlaken (Califórnia) — região censo-designada dos Estados Unidos
Interlaken (Nova Jérsei) distrito dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos